Chlebowski, Chlebowsky oder Chlebowska  ist der Familienname folgender Personen:

 Joanna Chlebowska-Krause (* 1975), polnisch-deutsche Malerin und Fotografin
 Stanislaus von Chlebowski (polnisch Stanisław Chlebowski; 1835–1884), polnischer Historienmaler
 Zbigniew Chlebowski (* 1964), polnischer Politiker der Platforma Obywatelska (PO, Bürgerplattform)
 Christian Wilhelm von Chlebowsky (1755–1807), preußischer Offizier, zuletzt Generalmajor sowie Flügeladjutant von Friedrich Wilhelm II. v. Preußen
 Walter Chlebowsky (1890–1965), deutscher Politiker und Bürgermeister von Belgard an der Persante (1926–1938)